Wieloryb z peryskopem – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Władysław Krupka, a rysunków Jerzy Wróblewski. Kolejne części przygód przedstawionych w tym zeszycie zawierają następne komiksy z tej serii zatytułowane Wiszący rower i Tajemniczy nurek.

Fabuła komiksu 

XV drużyna harcerzy wyjeżdża na obóz harcerski na Mazury. W ostatniej chwili dołącza do nich Marek, którego mama miała wcześniej obawy czy puścić go na ten obóz.  Chłopcy przybywają pociągiem do miejscowości Polanka i rozbijają obóz nad jeziorem, nad którym górują ruiny zamku. Podczas jednego z wieczorów w obozie goszczą miejscowi mieszkańcy i jeden z nich opowiada o tajemnicach wiążących się ze starym zamkiem. Harcerze Marek wraz ze Zbyszkiem postanawiają odkryć tajemne wejście do zamku. Od miejscowego rybaka wypożyczają łódź i wypływają na jezioro. Tam ratują dwóch chłopców łowiących ryby, których łódkę niespodziewanie wywraca ogromna fala. Gdy Marek ze Zbyszkiem wracają na jezioro łowiąc ryby, zauważają małą łódź podwodną z peryskopem. Wspólnie postanawiają o swojej tajemnicy powiadomić Kapitana Żbika.

Dodatki 

Pierwsze dwa wydania:

 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, w którym opowiada o warunkach przyjęcia do szkoły chorążych Milicji obywatelskiej.
 Na stronie 34 umieszczona jest druga lekcja samoobrony jiu jitsu. 
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię porucznika MO Stefana Podsiadły, który stanął w obronie napadniętej kobiety. 
 Na ostatniej stronie umieszczono artykuły o fonoskopii i szkole podoficerskiej MO w Pile.

W trzecim wydaniu:

 Na przedostatniej stronie w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię Aleksa Tura, członka ORMO, który w roku 1971 uratował tonącego mężczyznę.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1973 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  II 1978 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  III 2017 - "Ongrys"

Bibliografia 

 W. Krupka, J. Wróblewski : Wieloryb z peryskopem. Warszawa: Sport i Turystyka, 1978.
 W. Krupka, J. Wróblewski : Wieloryb z peryskopem. Szczecin: Ongrys, 2017.

Kapitan Żbik
Twórczość Jerzego Wróblewskiego